Michigan City può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

 Michigan City (Dakota del Nord)
 Michigan City (Indiana)